Верхний Токмак — название населённых пунктов.

Украина 
 Верхний Токмак — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Верхний Токмак Второй — посёлок в Черниговском районе Запорожской области.
 Верхний Токмак Первый — посёлок в Черниговском районе Запорожской области.